Hohenadl ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hohenadl (* 1972), Eishockeyspieler
 Gustav Hohenadl († 1879), Stifter des Corps Franconia München, OLG-Präsident, MdL
 Tom Hohenadl (* 1995), deutscher Triathlet